За́падный блок () — канадская политическая партия, зарегистрированная 30 декабря 2002 года, которая борется за независимость четырёх провинций Канадского Запада: Британской Колумбии, Альберты, Саскачевана и Манитобы.

Ей никогда не удавалось занять хотя бы одно кресло, так как она получает обычно менее 1 % народных голосов. Главой партии является Дуг Кристи. На выборы 2006 года партия выдвигала четырёх кандидатов:

 В округе Эскуаймолт/Хуан-де-Фука — Дуг Кристи
 В округе Саанич — Острова Галф — Патриция О’Брайен
 В округе Виктория — Брюс Бернетт
 В округе Вегревилл/Уэйнрайт — Роберт Крачмер

Ссылки 
 Официальный сайт партии

Канадские федеральные политические партии
Сепаратистские партии
Консервативные партии